Mac:

 Macintosh — линейка персональных компьютеров, спроектированных, разработанных, производимых и продаваемых фирмой «Apple Computer».
 Mac OS X — операционная система для компьютеров фирмы Apple.
 Mac OS — устаревшая операционная система для компьютеров фирмы Apple.
 MAC-адрес — уникальный идентификатор, сопоставляемый с различными типами оборудования для компьютерных сетей.
 MAC (Media Access Control) — нижний подуровень канального уровня модели OSI (в соответствии со спецификацией IEEE 802).
 MAC  —  то же, что и торговый авианосец ().
 Message authentication code — код аутентичности сообщения, имитовставка — в криптографии дополнительный код, добавляемый к сообщению для проверки получателем его подлинности.